Рамаз Ноевич Харшиладзе ( , село Нацаргора, , Грузинская ССР, СССР—) — заслуженный мастер спорта СССР по дзюдо, серебряный призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира, победитель и призёр чемпионатов Европы, неоднократный победитель и призёр чемпионатов СССР по дзюдо, призёр чемпионата СССР по самбо.

Биография 
Впервые выступил на международной арене в 1970 году, выиграв серебряную медаль на чемпионате Европы среди юниоров. В 1972 году занял третье место на международном турнире во Франкфурт-на-Одере, выступая уже среди взрослых, в 1973 году выиграл международный турнир в Тбилиси и стал чемпионом СССР. В 1974 году стал чемпионом турнира Polish Open в Варшаве и вновь победил на чемпионате СССР. В следующем году снова стал первым на международном турнире в Тбилиси, стал чемпионом Европы в командном зачёте, выиграл турнир German Open в Бад-Хомбурге и стал третьим на чемпионате мира в Вене. 1976 год принёс борцу первое место на турнире в Тбилиси, золото на чемпионате СССР, бронзу на Tournoi de Paris и второе место на чемпионате Европы в команде.

Выступая на Летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале, боролся в весовой категории до 93 килограммов. В его категории выступали 32 спортсмена, разделённые на две группы. Борец, победивший во всех схватках группы, выходил в финал, где встречался с победившим из другой группы. В «утешительных» схватках встречались те борцы, которые проиграли победителю группы: так, борец «Б», проигравший в первой схватке борцу «А», во второй схватке (при условии, что борец «А» свою вторую схватку выиграл) боролся с проигравшим борцу «А», и если выигрывал, то продолжал участвовать в турнире до тех пор, пока борец «А» не проигрывал. Победители в утешительных схватках получали бронзовые медали.

Рамаз Харшиладзе успешно дошёл до финала, при этом в полуфинале, используя оригинальную подсечку из чидаобы, победил серебряного призёра Олимпийских игр 1972 года Дэвида Старбрука.

В финале игр Рамаз Харшиладзе встретился с явным фаворитом турнира Кадзухиро Ниномия. Японский борец доминировал всю схватку, не позволив Харшиладзе даже серьёзных попыток проведения приёма. К концу десятиминутной схватки у советского борца за пассивное ведение борьбы было предупреждение кей-коку (за которое сопернику присуждается ваза-ари) и кроме того, японец ещё выигрывал юко за удачно проведённую заднюю подножку (о-сото гари)

После олимпийских игр борец дважды становится чемпионом СССР (1979, 1980), один раз серебряным призёром (1977) и бронзовым призёром (1981) чемпионатов СССР по дзюдо, бронзовым призёром чемпионата СССР по самбо (1978), трижды выигрывал международный турнир в Тбилиси (1978, 1979, 1981), становится чемпионом турнира German Open в Бохуме (1977), выигрывал предолимпийский турнир в Москве (1980) и чемпионат Дружественных армий (1980).

Окончил Тбилисский политехнический институт.

В Хашури проводится ежегодный турнир имени Рамаза Харшиладзе

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика чемпионатов СССР по дзюдо

Выпускники Тбилисского политехнического института
Дзюдоисты СССР
Самбисты СССР
Чемпионы СССР по дзюдо
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы Европы по дзюдо
Самбисты по алфавиту
Дзюдоисты по алфавиту
Спортсмены нескольких видов спорта